Radomir est un prénom slave dont la signification est à double sens : "Rad- (radast = ami/être content)" "-o- (ot = au-dessus) "-Mir (monde ; paix)". Il peut aussi désigner :

Toponyme
en Bulgarie (le nom étant écrit Радомир) :
le mont Radomir, un des sommets de la chaîne montagneuse de Belasitsa (à cheval entre la Grèce, la Macédoine et la Bulgarie) ;
Radomir, ville bulgare de l'obchtina de Radomir, située dans l'oblast de Pernik ;
 au Monténégro
Radomir, localité de la municipalité de Cetinje.

Patronyme
Gabriel Radomir, roi de Bulgarie